Mike Glumac (né le  à Niagara Falls dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien naturalisé croate de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Redhawks de Miami ||NCAA ||35 ||2 ||0 ||2 ||44 ||- ||-  ||-  ||-  ||-  
|-
|1999-2000 || Redhawks de Miami ||NCAA ||36 ||8 ||5 ||13 ||52 ||- ||-  ||-  ||-  ||-   
|- 
|2000-2001 || Redhawks de Miami ||NCAA ||37 ||9 ||10 ||19 ||46 ||- ||-  ||-  || - ||-   
|-
|2001-2002 || Redhawks de Miami ||NCAA ||36 ||15 ||8 ||23 ||28 ||- ||-  ||-  ||-  ||-  
|- 
|2002-2003 || Pride de Pee Dee ||ECHL ||69 ||37 ||32 ||69 ||49 ||- ||-  ||-  ||-  ||-   
|-
|2002-2003 || Barons de Cleveland||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||-  ||- || - || -  
|- 
|2003-2004 || IceCats de Worcester||LAH ||80 ||28 ||24 ||52 ||74 ||10 ||3  ||3  ||6  ||11 
|-
|2004-2005 || IceCats de Worcester ||LAH ||45 ||12 ||17 ||29 ||27 ||- ||-  ||-  || - || -  
|- 
|2005-2006 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||49 ||25 ||32||57 ||64 ||4 ||1 ||1 ||2 ||5
|-
|2005-2006 || Blues de Saint-Louis ||LNH ||33 ||7 ||5 ||12 ||33 ||- || - || - || - || -   
|- 
|2006-2007 || Rivermen de Peoria ||LAH ||72 ||27 ||30 ||57 ||115 ||- ||-  ||-  ||-  ||-  
|-
|2006-2007 || Blues de Saint-Louis||LNH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||-  ||-  ||-  || - 
|-
|2007-2008 || Blues de Saint-Louis||LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||5 ||- ||-  ||-  ||-  ||-  
|-
|2007-2008 || Rivermen de Peoria ||LAH ||75 ||21 ||28 ||49 ||99 ||- ||- ||- || - || - 
|- 
|2008-2009 || Bulldogs de Hamilton ||LAH ||66 ||33 ||19 ||52 ||60 ||6 ||1  ||3  || 4 || 4 
|-
|2009-2010 || Bulldogs de Hamilton ||LAH ||75 ||20 ||20 ||40 ||70 ||19 ||11 ||3 ||14 ||11  
|-
|2010-2011 || Adler Mannheim ||DEL || 40|| 17|| 8|| 25|| 44|| 6|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
|2011-2012 || Adler Mannheim ||DEL || 52|| 22|| 20|| 42|| 48|| 14|| 2|| 3|| 5|| 6 
|-
|2012-2013 ||Adler Mannheim ||DEL || 45|| 20|| 11|| 31|| 51|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || KHL Medveščak || KHL || 41|| 7|| 1|| 8|| 49|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2014-2015 || KHL Medveščak || KHL || 52|| 5||3 ||8 ||72 ||- ||- ||- || - || - 
|-
| 2015-2016|| KHL Medveščak || KHL ||58 ||8 ||3 ||11 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017|| KHL Medveščak || KHL ||60 ||8 ||8 ||16 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-

|40 ||7 ||6 ||13 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-  

|151 ||20 ||7 ||27 ||132 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2

Références 

Naissance en avril 1980
Naissance à Niagara Falls (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international croate de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Redhawks de Miami
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché